Desa Kertomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 110,20), Jawa Tengah, 
 Desa Kertomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,63, long 111,10), Jawa Tengah, 
 Desa Kertomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,64, long 111,11), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar